Kinito ou  Quinito peut désigner :
 un jeu de dés : le Kinito ;
 un groupe de rock français : Kinito ;
 Quinito un entraîneur portugais de football.